Гербът на Чехословакия се е изменял в периода на съществуването ѝ. Ето как е изглеждал в различните години:

1-ва, 2-ра, 3-та република (1918 – 1939, 1945 – 1960)

Социалистическа република (1960 – 1989)

Федеративна република (1989 – 1992)

Вижте също 
 Герб на Чехия
 Герб на Словакия

Чехословакия
Национални символи на Чехословакия